

Contra o domínio otomano 
Revolta de Creta de 1866-1869

Revolta de Creta de 1897-1898

Outras revoltas 
Contra os venezianos: 1212, 1217, 1222, 1230, 1273 (dos irmãos Chortatzes), 1282–1299 (de Alexios Kallergis), 1319 (de Sfakiá), 1332, 1347, 1363–1368 (de São Titos), 1453–1454 (de Sifis Vlastos), 1570 (de George Kantanoleos)

Contra os otomanos: 1821–1828 (Guerra da Independência Grega), 1841, 1878

Durante o Estado de Creta ocorreu a revolta de Theriso, em 1905

Ver também 
Daskalogiannis — líder da revolta de 1770–1771

Desambiguações de guerras e batalhas